Neopsittaconirmus är ett släkte av insekter. Neopsittaconirmus ingår i familjen fjäderlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjäderlöss
Neopsittaconirmus